Виктор Лазаренко:
* Лазаренко, Виктор Николаевич (1942—2016) — советский и российский учёный-аграрий, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор Уральской академии ветеринарной медицины, народный депутат СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Лазаренко, Виктор (род. 1970) — советский и латвийский футболист.

Примечания